Wilhelm Osterhold ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Osterhold (Politiker) (1891–1971), deutscher Politiker (SPD), MdHB
 Wilhelm Osterhold (Offizier) (1914–2002), deutscher Wehrmachts- und Bundeswehroffizier